888 rok naszej ery
 888 rok przed naszą erą
 888 – liczba naturalna
 888 – album grupy 2Tm2,3
 (888) Parysatis – planetoida